Drive-Thru Records — музичний лейбл, заснований у 1996 році Ричардом Рейні та Стефані Рейні у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Першим гуртом, який був виданий Drive-Thru Records був Fenix TX. На початку діяльності, протягом п’яти років, співпрацювала з MCA. Після закінчення контакту з MCA уклала нову угоду з Sanctuary, яка згодом була придбана Universal, а Drive-Thru Records увійшла до складу Universal Music Distribution.

Середу гуртів, які досягли великих успіхів видаючи альбоми на Drive-Thru Records слід виділити: Halifax, Allister, New Found Glory, Fenix*TX, Midtown, Finch, The Starting Line, Something Corporate, Dashboard Confessional, The Early November, Senses Fail, Hellogoodbye, Final Round.

Список музикантів з якими Drive-Thru Records має дійсний контракт

 Biirdie
 Hellogoodbye
 House of Fools
 I Am the Avalanche
 I Can Make a Mess Like Nobody's Business
 Secret Secret Dino Club
 Say No More
 Socratic

Something Corporate видається спільно на Geffen/Drive-Thru Records. Це пов’язано з тим, що у контракті між Drive-Thru Records та MCA був пункт, що дозволяв останній самостійно видавати альбому виконавців, якщо MCA прийме таке рішення. Тому такі гурти New Found Glory, Finch, The Starting Line, та Senses Fail видавались на Geffen Records (цим лейблом володіє MCA), хоча формально вони мали контракт зі Drive-Thru Records.

Список музикантів з якими Drive-Thru Records мав контракти у минулому

 Adelphi 
 Allister 
 An Angle 
 The Benjamins 
 Blake 
 Cousin Oliver 
 The Cover 
 Dave Melillo
 Dashboard Confessional
 Day at the Fair 
 The Early November 
 Fenix*TX (Riverfenix)
 Finch
 Halifax
 Hidden in Plain View 
 Home Grown 
 Houston Calls 
 Jenoah 
 Last Summer 
 Midtown 
 Mothermania 
 The Movielife 
 New Found Glory
 Roark 
 Rx Bandits
 Self Against City 
 Senses Fail
 Something Corporate
 The Starting Line
 Steel Train
 The Track Record

Видання 
Список виданих альбомів зіставлень за порядковим номером у каталозі.

CD
 Cousin Oliver — (818) (1997)
 Various Artists — Where's the Beef? (1997)
 Riverfenix — Riverfenix (1997)
 Various Artists — A Punk & Ska Christmas Gone Wrong (1997)
 The Pharmaceutical Bandits — Those Damn Bandits (1998)
 Allister — You Can't Do that on Vinyl 7" vinyl (1998)
 Various Artists — Mulletcore (1998)
 Mothermania — The Sound and the Fury (1998)
 Caught Inside — Bolts in the Machine EP (1998)
 Rx Bandits — Halfway Between Here and There (1999)
 Last Summer — Remember Those Days (1999)
 Midtown — The Sacrifice of Life EP (1999)
 New Found Glory — Nothing Gold Can Stay (1999)
 Allister — Dead Ends and Girlfriends (1999)
 Less Than Jake — Hello Rockview picture vinyl (1999)
 (не існує)
 Various Artists — You'll Never Eat Fast Food Again (1999)
 Midtown — Save the World, Lose the Girl (2000)
 New Found Glory — From the Screen to Your Stereo EP (2000)
 Dashboard Confessional — The Swiss Army Romance (2000)
 The Benjamins — The Art of Disappointment (2001)
 Rx Bandits — Progress (2001)
 The Starting Line — With Hopes of Starting Over EP (2001)
 Finch — Falling into Place EP (2001)
 Something Corporate — Audioboxer EP (2001)
 The Movielife — The Movielife Has a Gambling Problem EP (2001)
 Various Artists — Welcome to the Family (2001)
 Finch — What It Is to Burn (2002)
 Home Grown — 3 Song Sampler (2002)
 Home Grown — Kings of Pop (2002)
 The Starting Line — 3 Song Sampler (2002)
 The Starting Line — Say It Like You Mean It (2002)
 Allister — Last Stop Suburbia (2002)
 The Early November — For All of This EP (2002)
 The Early November — The Acoustic EP (2003)
 Steel Train — For You My Dear EP (2003)
 реліз на 2-х дисках:
 Various Artists — Drive-Thru 2002 Summer Invasion Compilation (2002)
 The Movielife — Forty Hour Train Back to Penn (2003)
 Senses Fail — From the Depths of Dreams EP (2003)
 Rx Bandits — The Resignation (2003)
 The Starting Line — The Make Yourself at Home EP (2003)
 Various Artists — Drive-Thru Invasion Tour Compilation (2003)
 The Early November — The Room's Too Cold (2003)
 Hidden in Plain View — Hidden in Plain View EP (2003)
 Steel Train — 1969 EP (2003)
 Jenoah — Morning Is When Jenoah Wakes Up EP (2004)
 Hellogoodbye — Hellogoodbye EP (2004)
 New Found Glory — Catalyst (2004)
 I Can Make a Mess Like Nobody's Business — I Can Make a Mess Like Nobody's Business (2004)
 Home Grown — When It All Comes Down EP (2004)
 An Angle — And Take It with a Grain of Salt (2004)
 Various Artists — Happy Holidays from Drive-Thru Records (2004)
 Halifax — A Writer's Reference EP (2005)
 Various Artists — Bands You Love, Have Heard of, and Should Know (2005)
 Hidden in Plain View — Life in Dreaming (2005)
 Steel Train — Twilight Tales from the Prairies of the Sun (2005)
 An Angle — We Can Breathe under Alcohol (2005)
 Adelphi — Walking on the Ceiling of the Sky EP (2005)
 The Early November/I Am the Avalanche — Split (2005)
 Various Artists — Listen to Bob Dylan: A Tribute (2005)
 Socratic — Lunch for the Sky (2005)
 I Am the Avalanche — I Am the Avalanche (2005)
 The Early November — The Room's Too Cold re-release (2005)
 Allister — Before the Blackout (2005)
 Various Artists — Drive-Thru Records Greatest Hits (2005)
 Halifax — 3 Song Sampler (2006)
 Halifax — The Inevitability of a Strange World (2006)
 Dave Melillo — Talk Is Cheap EP (2006)
 The Early November — The Mother, the Mechanic, and the Path (2006)
 Hellogoodbye — Zombies! Aliens! Vampires! Dinosaurs! (2006)
 House of Fools — House of Fools EP (2006)
 Self Against City — Telling Secrets to Strangers (2007)
 Hidden In Plain View — Resolution (2007)
 House of Fools — Live and Learn (2007) 
 реліз на 2-х дисках:
 Socratic — Just Turn EP (2006)
 An Angle — The truth is that you are alive (2007)
 New Found Glory — From the Screen to Your Stereo, Part II (2007)
 Steel Train — Trampoline (2007)
 реліз на 2-х дисках:
 Say No More — What You Thought You Knew (2007)
 Ace Enders and A Million Different People — The Secret Wars EP (2008)
 Hellogoodbye — EP/DVD Split (2008)
 Hellogoodbye — Zombies! Aliens! Vampires! Dinosaurs! And More!(2008)
 не існує
 Socratic — Spread The Rumors (2008)
 не існує
 Houston Calls — The End of an Error (2008)

DVD 
 Drive-Thru Records DVD Vol.1 (2002)
 Drive-Thru Records DVD Vol.2: Spectacular, Spectacular (2003)
 Drive-Thru and Rushmore Records DVD Vol.3 (2005)
 Drive-Thru Records DVD Vol.4 (2006)
 «Hellogoodbye OMG HGB ROTFL»

Підприємства, засновані 1996
Лейбли звукозапису Лос-Анджелеса
Засновані у США 1996